Terug naar de kust (boek), een boek uit 2003 van Saskia Noort
 Terug naar de kust (film), een Nederlandse speelfilm uit 2009, gebaseerd op het boek
 Terug naar de kust (theater), een Nederlands toneelstuk uit 2013, door Léon van der Sanden, gebaseerd op het boek
 Terug naar de kust (lied), een popnummer, uitgevoerd door onder andere Maggie MacNeal